Ankilizato (Atsimo-Andrefana)
 Ankilizato (Menabe)